La Comarca agrícola del Área Metropolitana de la Comunidad de Madrid en España, corresponde a la zona centro de la Comunidad Autónoma, está formada por 25 municipios, incluyendo Madrid la capital, con un total de 1.777,21 kilómetros cuadrados, que en el año 2006 contaba con una población de 4.577.264 habitantes, lo que supone una densidad media de población de 2.575,53 habitantes por kilómetro cuadrado.

Municipios de la comarca

Véase también 
 Comunidad de Madrid
 Comarcas de la Comunidad de Madrid

Enlaces externos 
 Libro Blanco de la Política Agraria y el Desarrollo Rural
 ENESA

Comarcas de la Comunidad de Madrid